Ниже представлен список матчей сборной Саудовской Аравии по футболу, проводимых командой с 2020 года.

В 1957 году сборная Саудовской Аравии провела свою первую международную игру, которая являлась матчем открытия футбольного турнира на 2-х Панарабских играх в Бейруте, столице Ливана.

Национальная федерация футбола же была создана в 1956 году и тогда же была принята в ФИФА. Тем не менее, Саудовская Аравия долгое время не удавалось поучаствовать ни в одном крупном турнире, пока сборная не сумела пройти квалификацию на Кубок Азии 1984 года. Будучи дебютантом континентального первенства, Саудовская Аравия стал его победителем, в финале одолев сборную Китая. Затем саудовцы ещё четыре раза подряд пробивались в финалы Кубка Азии, выиграв два из них (в 1988 и 1996 годах). В 2007 году они также вышли в финал этого турнира, проиграв в нём Ираку.

Саудовская Аравия квалифицировалась на свой первый чемпионат мира по футболу в 1994 году, где ею руководил аргентинский тренер Хорхе Солари. Тогда её в составе блистали такие таланты как Саид аль-Увайран и Сами аль-Джабир. Благодаря своим победам над Бельгией и Марокко на групповом этапе, Саудовская Аравия вышла в 1/8 финала, где уступила Швеции со счётом 1:3. Саудовцы квалифицировались на следующие три чемпионата мира, но не смогли выиграть ни одного матча ни на одном из них.

Саудовская Аравия пробилась на чемпионат мира 2018 года, впервые за 12 лет. В матче открытия этого турнира она была разгромлена хозяевами — сборной Россией, а в последней своей игре на нём одержала первую с 1994 года победу на чемпионатах мира, одолев Египет со счётом 2:1.

24 марта 2022 года Саудовская Аравия сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сыграв вничью с Китаем. В первом своём матче финальной части турнира саудовцы произвели громкую сенсацию, одержав волевую победу над одним из фаворитов мирового первенства — сборной Аргентиной. Более того, они прервали беспроигрышную серию южноамериканцев, состоявшую из 36 игр и длившуюся с 2019 года.

Список матчей 
В данном списке представлены все матчи сборной Саудовской Аравии с 2020 года, расположенные в хронологическом порядке. По каждому матчу представлена следующая информация: статус матча, дата проведения, счёт, место проведения. В скрытых частях блоков находятся данные об авторах и минутах забитых голов, ссылки на источники, стадион, количество зрителей, составы команд, а также имена и гражданства главных судей матчей.

Блоки матчей выделены цветами в зависимости от исхода для Саудовской Аравии (оттенок зелёного цвета обозначает победу, жёлтого — ничью, красного — поражение). Кроме того, номера матчей выделены цветом в зависимости от турниров, в рамках которых эти матчи проводились. Номера товарищеских игр представлены на белом фоне, следующие цвета обозначают следующие турниры:

2020

2021

2022

2023

Примечания

Ссылки 
 Список всех матчей сборной Саудовской Аравии на сайте ksa-team.com
 Список матчей сборной Саудовской Аравии (до 2006 года) на сайте rsssf.com

 
Матчи сборной Саудовской Аравии по футболу